

Франклінтон — місто, штат Луїзіана
 Франклінтон — місто, штат Північна Кароліна